Een verkeersweg:
 N386 (België)
 N386 (Frankrijk)
 N386 (Nederland), zie Provinciale weg 386
 N386 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing